«Sid» o «SID» té aquests significats:
 Security Identifier, en els sistemes operatius Windows NT, 2000, i XP, el Security Identifier (SID) és una cadena única de caràcters alfanumèrics que identifica cada sistema operatiu i cada usuari en una xarxa de sistemes NT/2000/XP. Vegeu
 Security-Enhanced Linux (SELinux).
 Riu Sid a Devon, Gran Bretanya